La palabra inglesa flower o flowers, que significa flor, puede referirse a:

Música 
 «Flower (canción de Kylie Minogue)».
 «Flower (sencillo de L'Arc~en~Ciel)».
 «Flower (canción de Sonic Youth)».
 «Flower (canción de Soundgarden)».
 «Flower (canción de Tomiko Van)».
 «Flowers (álbum de Ace of Base)».
 «Flowers (álbum de Echo & the Bunnymen)».
 «Flowers (álbum de The Rolling Stones)».
 «Flowers (canción)», canción de 2023 de Miley Cyrus.

Flower boy, identidad LGBTI.
Flower Power (desambiguación)
Flower (videojuego), de PlayStation 3.
'''Flower (película 2017)